«22» — песня, написанная американской кантри и поп-певицей и автором песен Тейлор Свифт и шведскими продюсерами Максом Мартиным и Shellback для четвёртого студийного альбома исполнительницы Red. Спродюсированная Мартиным и Shellback, композиция была выпущена лейблом Big Machine 12 марта 2013 года, как четвёртый сингл с альбома.

Песня дебютировала на двадцатом месте в Billboard Hot 100. Сингл также попал в чарты Австралии, Канады, Ирландии, Новой Зеландии и Великобритании.

Перезаписанная версия песни «22» под названием «22 (Taylor’s Version)» была выпущена в рамках второго перезаписанного альбома Свифт Red (Taylor’s Version) 12 ноября 2021 года лейблом Republic Records. Песня «22 (Taylor’s Version)» вошла в топ-40 в чартах синглов Австралии, Канады и Сингапура, а также заняла 52 место в Billboard Hot 100 в США.

Композиция 
«22» — это песня в стиле поп, диско, бабблгам-поп и данс-поп продолжительностью 3 минуты 52 секунды. По мнению The Boot, песня «является неотъемлемой частью её кантри», несмотря на то, что «намечающийся полный поворот Свифт к поп-музыке [очевиден в песне]». Песня написана в тональности соль мажор с темпом 104 удара в минуту. Вокал Свифт охватывает полторы октавы, между G3 and D5. Песня была написана Свифт вместе с Максом Мартином и Шеллбэком, которые помогали ей в написании и продюсировании её предыдущих хитов «We Are Never Ever Getting Back Together» и «I Knew You Were Trouble».

Реакция критики 
Песня «22» получила позитивные отзывы от критиков: Idolator («это громоподобный поп-трек, начинающийся со звонкого риффа акустической гитары, и следующего затем энергичного ритма, напоминающего песню Кэти Перри „Teenage Dream“, уступая место милым и довольно резким куплетам»), Digital Spy («Возможно, в молодости она уже добилась большего, чем большинство людей за всю свою жизнь, но с еще одним поп-хитом, пополнившим её репертуар, кажется, что она только начинает»).
Billboard похвалили песню, сказав что это «Самая откровенная поп-песня Свифт за всю её карьеру».

Награды и номинации

Чарты

Сертификации и продажи

22 (Taylor’s Version) 

6 августа 2021 года Свифт объявила, что перезаписанная версия «22» под названием «22 (Taylor’s Version)» будет включена в качестве шестого трека в её второй перезаписанный альбом с таким же названием, который выйдет 12 ноября 2021 года на Republic Records.
Свифт опубликовала официальный трек-лист альбома 6 августа 2021 года. Она разместила фрагмент песни в своём Instagram 5 августа 2021 года.

Участники записи 
«22 (Taylor’s Version)» (2021)

 Тейлор Свифт — ведущий вокал, бэк-вокал, автор песен, продюсер
 Кристофер Роу — продюсер, звукоинженер по вокалу
 Shellback — продюсер, автор песен
 Макс Мартин — автор песен
 Дэн Бернс — дополнительное программирование, дополнительный звукоинженер
 Matt Billingslea — ударные
 Bryce Bordone — звукоинженер
 Дерек Гартен — звукоинженер, редактор
 Сербан Генеа — микширование
 Макс Бернштейн — синтезаторы
 Майк Медоуз — акустическая гитара, синтезаторы
 Амос Хеллер — бас-гитара, басовый синтезатор
 Пол Сидоти — электрогитара

Чарты

Примечания 

Песни 2012 года
Песни на английском языке
Песни Тейлор Свифт
Синглы Big Machine Records
Синглы Republic Records
Песни, написанные Тейлор Свифт
Песни, спродюсированные Shellback
Песни, написанные Shellback
Песни о танце
Композиции в стиле бабблгам-попа